Die Saison 2012/13 war die 11. Spielzeit des von der ULEB ausgetragenen Eurocups.

Den Titel gewann Lokomotive Kuban aus Russland.

Modus 
Der Wettbewerb begann mit den Gruppenspielen am 7. November 2012 und endete mit dem Finale am 13. April 2013. Am Turnier nahmen 32 Mannschaften teil. Die reguläre Saison wurde in acht Gruppen mit je 4 Mannschaften gespielt. Die Gruppensieger und Tabellenzweiter spielten weiter in der zweiten Gruppenphase mit vier Gruppen à vier Teams, wobei sich die beiden Besten jeder Gruppe für das Viertelfinale qualifizierten. Die Viertelfinal- und die die Halbfinalspiele wurden in zwei Spielen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Der Gesamtsieger kam eine Runde weiter. Das Finale bestand aus einem Spiel.

Teilnehmer an der Hauptrunde 

1: Vorjahresplatzierung in den nationalen Ligen
2: Verlierer der EuroLeague - Qualifikation

1. Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

2. Gruppenphase (Last 16)

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Finalrunde 
Die Viertelfinalspiele fanden am 6. und 13. März 2013 statt, die Halbfinal-Hinspiele fanden am 20., die Rückspiele am 26. und 27. März 2013 statt. Statt eines Final Four-Turniers, wie in den Vorjahren, wurde der Sieger in einem Finalspiel am 13. April im belgischen Charleroi ermittelt.

Die Play-off-Paarungen im Überblick:

Ehrungen 
Folgende Akteure wurde in der abgelaufenen Saison besonders ausgezeichnet:

All-Eurocup First Team 2012/13 

  Nick Calathes (Lokomotiv Kuban) – Regular Season MVP
  Malcolm Delaney (Budiwelnik Kiew)
  Justin Doellman (Valencia Basket)
  Kostas Vasileiadis (Bilbao Basket)
  John Bryant (Ratiopharm Ulm)

All-Eurocup Second Team 2012/13 
  Walter Hodge (Stelmet Zielona Góra)
  Chuck Eidson (UNICS Kasan)
  Derrick Brown (Lokomotive Kuban)
  Lamont Hamilton (Bilbao Basket)
  Loukas Mavrokefalidis (Spartak St. Petersburg)

Final MVP 
  Richard Hendrix (Lokomotive Kuban)

Coach of the Year 
  Fotis Katsikaris (Bilbao Basket)

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Eurocups ()

Einzelnachweise 

2012
Basketballsaison 2012/13